

Astronomia
 9279 Seager – asteroide della fascia principale

Persone
 Corey Seager – giocatore di baseball statunitense
 Kyle Seager – giocatore di baseball statunitense
 Sara Seager – astronoma canadese naturalizzata statunitense
 Walter Seager Sullivan – giornalista e saggista statunitense